Trichodesma är ett släkte av skalbaggar. Trichodesma ingår i familjen trägnagare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trägnagare
Trichodesma